

Carriera 

Nato in Germania da genitori emigrati negli anni cinquanta in Svizzera, Dörflinger iniziò a correre nel 1970, e ottenne i suoi primi punti nel motomondiale al GP delle Nazioni del 1973, terminando la gara della classe 50 al decimo posto con una Kreidler. Con la stessa moto, nella stessa stagione fu terzo al GP di Jugoslavia, piazzamento che gli consentì di terminare la stagione all'undicesimo posto.

Dörflinger continuò a correre da privato in 50 e 125 fino al 1978, quando divenne pilota ufficiale della Van Veen. La sua prima vittoria fu al GP del Belgio 1980, anno in cui terminò al secondo posto il mondiale della 50 dietro a Eugenio Lazzarini. La stagione '82 fu quella del suo primo titolo nella 50, titolo ripetuto la stagione seguente sotto le insegne Krauser.

Per il 1984 Dörflinger venne ingaggiato dalla Zündapp per la nuova classe 80. Con le vittorie in Austria, Germania Ovest, Jugoslavia e Belgio fece suo il campionato, davanti al compagno di Marca Hubert Abold e a Pier Paolo Bianchi. Fallita la Zündapp a fine '84, il suo reparto corse venne rilevato dalla Krauser: lo svizzero si riconfermò campione del mondo per la quarta volta consecutiva.

Dal 1986 il pilota elvetico iniziò a subire il dominio della Derbi 80, terminando al terzo posto il mondiale dietro a Jorge Martínez e Manuel Herreros. Le stagioni successive videro l'alfiere della Krauser ottenere un quarto posto (1987), un terzo posto (1988) e un secondo posto (1989). Dörflinger si ritirò dalle competizioni nel 1990, a oltre quarant'anni d'età, in seguito agli scarsi risultati ottenuti nella stagione (in sella ad una Aprilia 125, non era riuscito ad andare a punti).

Con la vittoria del 1985, a 36 anni, Dörflinger è il pilota più anziano ad aggiudicarsi il titolo iridato della classe 80 e con la ultima vittoria in gara, a 39 anni, anche il pilota più anziano ad aggiudicarsi un Gran Premio, per la stessa classe, nella storia del motomondiale.

Risultati nel motomondiale

Classe 50

Classe 80

Classe 125

Classe 250

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Piloti della classe 50
Piloti della classe 80
Piloti della classe 125
Piloti della classe 250